Pedro Acevedo-Rodríguez (San Juan, 24 de dezembro de 1954) é um botânico norte-americano .

Entre as plantas descritas por Acevedo-Rodríguez estão:

 Melicoccus espiritosantensis

Ligações externas
  
  Biografia

Botânicos dos Estados Unidos